Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1982 года состоялся с 19 по 28 февраля в Норвегии на знаменитых лыжных аренах Хольменколлена под Осло. Чемпионат здесь проводился в четвёртый раз, до этого соревнования проводились в 1930, 1952 (Зимние Олимпийские Игры) и 1966 годах.

В программу двоеборья была добавлена эстафета 3×10 км, а прыгуны с трамплина впервые соревновались в командном первенстве. Кроме этого в соревнованиях лыжников дебютировала техника конькового хода, а электронный хронометраж вернулся к десятым долям секунды.

Герои чемпионата 
В женских лыжных гонках героиней чемпионата стала норвежка Берит Эунли, завоевавшая 3 золотых и 1 серебряную медаль.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

20 февраля — 30 км 

Американец Билл Кох стал первым лыжником применившим технику конькового хода и первым неевропейцем завоевавшим медаль на чемпионатах мира.

23 февраля — 15 км

25 февраля — Эстафета 4х10 км

27 февраля — 50 км

Лыжные гонки, женщины

19 февраля — 10 км

22 февраля — 5 км

24 февраля — Эстафета 4х5 км

20 февраля — 20 км

Лыжное двоеборье

19 февраля — Индивидуальная гонка (средний трамплин (К90) + 15 км)

24 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 3х10 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

21 февраля — Средний трамплин (К90)

26 февраля — Большой трамплин (К120), командные соревнования

28 февраля — Большой трамплин (К120)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Февраль 1982 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Международные соревнования по лыжному спорту в Норвегии